Die Another Day, een James Bond-film uit 2002
 Die Another Day (soundtrack), de soundtrack van bovenstaande film
 Die Another Day (Madonna), een track van bovenstaande soundtrack